Butjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Butjärnet (Laxarby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Butjärnen, Västmanland, sjö i Norbergs kommun, 
Butjärnet (Tösse socken, Dalsland), sjö i Åmåls kommun,  (8,91 ha)
Butjärnet, Värmland, sjö i Eda kommun, 
Butjärnen (Trankils socken, Värmland, 658759-127974), sjö i Årjängs kommun,  (7,09 ha)
Butjärnen (Trankils socken, Värmland, 658836-128160), sjö i Årjängs kommun, 
Butjärnen (Östervallskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (5,65 ha)
Butjärnen (Norra Ny socken, Värmland, 668177-136056), sjö i Torsby kommun, 
Butjärnen (Norra Ny socken, Värmland, 670703-135264), sjö i Torsby kommun, 
Butjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (1,5 ha)
Norra Butjärnen, sjö i Torsby kommun,  (6,5 ha)
Stora Butjärnen (Köla socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (14,9 ha)
Södra Butjärnen, sjö i Torsby kommun,  (11,4 ha)
Lilla Butjärnen, sjö i Falu kommun, 
Stora Butjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Butjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Butjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Butjärnen (Malungs socken, Dalarna, 674283-139859), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Butjärnen (Malungs socken, Dalarna, 674339-139868), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Butjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Butjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Stora Butjärnen, sjö i Vansbro kommun,  (9,42 ha)
Stora Butjärnen (Äppelbo socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Butjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 
Butjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (8,82 ha)
Butjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Nedre Butjärnen, sjö i Ånge kommun,  (2,98 ha)
Övre Butjärnen, sjö i Ånge kommun,  (1,91 ha)
Butjärnarna, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (24,6 ha)
Butjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun, 
Butjärnen, Västerbotten, sjö i Robertsfors kommun, 
Butjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn